Pozantı (district), een district van de Turkse provincie Adana
Pozantı (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing